Tairona steht für:

 Tairona (Volk), ein präkolumbisches Volk mit einer hochentwickelten Kultur in der Republik Kolumbien.
 Tairona (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung

Siehe auch:
 Parque Nacional Natural Tayrona